Svenska mästerskapet i ishockey 1944 var det 22:a svenska mästerskapet i ishockey. I turnering deltog 37 lag bl.a. Lycksele SK som var det hittills nordligaste laget att delta. Av de nordliga lagen gick Wifsta/Östrands IF längst, till en kvartsfinal där man tvingade Nacka SK till en omspelsmatch. I finalen den 17 mars besegrade Södertälje SK stockholmslaget Hammarby IF med 3–2.

Kvalificering
Förberedande omgång
Sörhaga IK–Uddens IF w.o Udden

Första kvalomgången
4 februari: IF Göta Karlstad–IFK Stockholm 1-0
6 februari: IK Warpen–Strömsbro IF 3-6
6 februari: Uddens IF–Tranebergs IF w.o. Traneberg
6 februari: Brobergs IF–IK Huge w.o. Huge
6 februari: Forshaga IF–Atlas Diesels IF 4-2
6 februari: Wifsta/Östrands IF–IFK Nyland 4-2
6 februari: Lycksele SK–Skellefteå IF 3-10
8 februari: Brynäs IF–Sandvikens IF 6-1

Andra kvalomgången
3 februari: IFK Mariefred–Stallarholmens AIK 7-3
4 februari: Mora IK–Karlbergs BK 3-5
6 februari: BK Forward–IK Sleipner 0-1
6 februari: Västerås SK–Nacka SK 2-6
8 februari: Skuru IK–Djurgårdens IF 0-1
8 februari: IFK Lidingö–UoIF Matteuspojkarna 0-7
8 februari: IF Vesta–Reymersholms IK 0-6
8 februari: Södertälje IF–Årsta SK 3-2
9 februari: IF Göta Karlstad–Forshaga IF 7-3
13 februari: Strömsbro IF–Tranebergs IF 0-2
13 februari: Skellefteå IF–Wifsta/Östrands IF 2-5
15 februari: Brynäs IF–IK Huge 3-2

Matchträd

Matcher
Första omgången
17 februari: Södertälje IF–IK Sleipner 6-3
18 februari: IFK Mariefred–Nacka SK 1-5
19 februari: Brynäs IF–Wifsta/Östrands IF 2-6
20 februari: IF Göta Karlstad–Hammarby IF 0-7
22 februari: Södertälje SK–AIK 3-1
23 februari: Karlbergs BK–Djurgårdens IF 6-2
24 februari: UoIF Matteuspojkarna–Reymersholms IK 1-0
25 februari: IK Göta–Tranebergs IF 5-1

Kvartsfinaler
27 februari: Wifsta/Östrands IF–Nacka SK 3-3
29 februari: IK Göta–UoIF Matteuspojkarna 5-2
29 februari: Hammarby IF–Södertälje IF 7-0
3 mars: Södertälje SK–Karlbergs BK 5-2
3 mars: Nacka SK–Wifsta/Östrands IF 5-2, omspel

Semifinaler
10 mars: Södertälje SK–IK Göta 3–1
14 mars: Hammarby IF–Nacka SK 7–1

Final
17 mars: Södertälje SK–Hammarby IF 3–2
Södertäljes mål gjordes av Rolf Eriksson-Hemlin (2) och Ivan Thunström. Hammarbys båda mål gjordes av Bror Pettersson. Matchen spelades på Stockholms stadion inför  åskådare.

Se även
 Division I i ishockey 1943/1944
 Division II i ishockey 1943/1944

Källor

1944 i Sverige
Ishockeysäsongen 1943/1944
1944